Telipinu ist der Name eines Gottes und nach dem auch Personen benannt sind:

 Telipinu (Gottheit): ein hattischer und hethitischer Vegetationsgott
 Telipinu (König): ein hethitischer Großkönig
 Telipinu (Ḫalpa): König und Priester in Kizzuwatna und Ḫalpa